De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière ou d'une information, d'une solution.

La méthodologie statistique du prélèvement d'échantillons est importante : on l'appelle échantillonnage. Lorsqu'on ne peut pas saisir une situation dans son ensemble, ou que l'action de recherche a des conséquences sur la situation (essai destructif, interrogation sur l'opinion du public) il faut effectuer des mesures sur une petite partie des choses ou des personnes concernées.

Statistiques 
 Échantillon, ensemble d'éléments choisis pour représenter une population étudiée statistiquement. Les éléments peuvent être des objets, comme les pièces prélevées dans une ligne de production pour vérifier leur conformité, des informations, comme les mesures d'épaisseur en divers points d'une plaque, des êtres vivants dans le cas de la surveillance sanitaire, ou des humains comme dans le cas d'un sondage d'opinion.

Sciences 
 échantillon ou specimen, quantité limitée d’un ensemble qui est utilisée pour représenter et étudier les propriétés de cet ensemble.
 un échantillon de fabrication et de dimensions normalisées destiné à un essai mécanique ou chimique, est appelé éprouvette.
 En traitement numérique du signal, un échantillon est la valeur prise par un signal discret à un instant donné.

Musique 
 échantillon (), court passage d'une séquence audio qui servira ensuite pour une autre musique.

Commerce 

Un échantillon est une quantité inférieure à l’unité de vente habituelle, destinée à l'essai.

Dans les relations d'entreprise à entreprise, aussi bien que dans les rapports avec l'autorité réglementaire, l'essai d'un échantillon de production peut être préalable au contrat ou à l'autorisation.

Distribution promotionnelle d'échantillons 
 La distribution gratuite promotionnelle d'échantillons est une technique de promotion des ventes.

 La distribution d'échantillons peut se faire en point de vente, sur un lieu de circulation, par encart presse ou par voie postale. Une opération peut porter sur plusieurs millions d’échantillons, pour une grande marque de produits de grande consommation.

 L’échantillon permet d’essayer ou de goûter le produit .

 Comme pour toute autre forme de publicité, le lieu choisi permet de toucher des cibles spécifiques de consommateurs (salon professionnel, caravane publicitaire du Tour de France, boîte de nuit, établissement d'enseignement, etc.) et de profiter d'un contexte favorable (plages, départs, vacances, naissance, etc.).

 La technique promotionnelle, relativement coûteuse, est surtout utilisée en phase de lancement de produit.

L'échantillonnage mutualisé ou groupé distribue des ensembles d'échantillons de produits non concurrents auprès d’une même cible :

 L’échantillonnage mutualisé permet de réduire les coûts de distribution, partagés entre plusieurs fabricants.

 L’échantillonnage groupé se fait généralement par la distribution ou l’envoi d’un sac ou coffret d’échantillons.

En général, des régies ou prestataires spécialisés montent des dispositifs (coffrets naissance) ou opérations spéciales (distributions estivales, autoroutes), pour lesquels ils sollicitent les marques. Les organisateurs de salons thématiques ou professionnels proposent également des opérations d’échantillonnage ou de distribution mutualisées : les visiteurs reçoivent un sac « garni » à son arrivée à l'événement.

Voir aussi 
 
 Échantillonneur

Notes et références